Gandzasar Kapan Football Club (arménsky: Գանձասար Ֆուտբոլային Ակումբ - Gandzasar Futbolayin Akumb) je arménský fotbalový klub sídlící ve městě Kapan. Klub byl založen v roce 2002 a hraje v arménské Premier lize, nejvyšší lize v arménském fotbale. Klub má také rezervní tým Gandzasar-2.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gandzasar s kapacitou 3 500 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Výsledky v evropských pohárech

Gandzasar-2 
Gandzasar-2 je rezervní tým Gandzasaru, hrající v sezóně 2015/16 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2010 a 2012/13, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Gandzasar at FFA.AM   
 Gandzasar at UEFA.COM 
 Gandzasar at EUFO.de 
 Gandzasar at Weltfussball.de 
 Gandzasar at National Football Teams.com 

Arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2002
Kapan